Liga Mistrzów UEFA 2020/2021 – 29. sezon Ligi Mistrzów UEFA (66. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Mecz finałowy został rozegrany na Estádio do Dragão w Porto 29 maja 2021 roku. Pierwotnie finał miał się odbyć na Atatürk Olympic Stadium w Stambule, jednak został przeniesiony ze względów pandemicznych do Porto na Estádio do Dragão. Zwycięzcą edycji po raz drugi w historii została Chelsea F.C., która pokonała w finale 1:0 Manchester City. 

Zwycięzca edycji 2020/21 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 oraz rozegra mecz o Superpuchar Europy ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA, a także zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 
Zachowany został format rozgrywek z poprzedniego sezonu. Miejsca dla federacji zostaną rozdzielane poprzez współczynnik ligowy UEFA z sezonu 2018/19. W edycji 2020/2021 Ligi Mistrzów może wziąć udział 81 zespołów z 54 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego).

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2019/2020 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2020/2021 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2019/2020 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów UEFA 2020/2021 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Uczestnicy 
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.
Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2019/2020),
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2019/2020).

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania odbywały się w siedzibie UEFA w Nyonie). Turniej miał się rozpocząć w czerwcu 2020, ale został opóźniony z powodu pandemii COVID-19. Zmiany w kalendarzu fazy kwalifikacyjnej i fazy grupowej zostały omówione i ogłoszone na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA w dniu 17 czerwca 2020.

Faza kwalifikacyjna 
Z powodu pandemii COVID-19 kwalifikacje do Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 zostały zmodyfikowane. Kwalifikacje do turnieju zostały skrócone. 
Faza kwalifikacyjna rozpoczęła się od rundy wstępnej, gdzie mistrzowie Irlandii Północnej, Andory, San Marino i Kosowa zostały rozlosowane do półfinałów rundy. Zwycięzcy półfinałów awansowały do finału rundy. Zwycięzca finału awansował do I rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, natomiast zespoły przegrane w tej rundzie zagrały w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. W I rundzie kwalifikacyjnej zostały rozlosowane pary meczów. W związku ze skróceniem kwalifikacji w rundzie został rozegrany tylko jeden mecz a gospodarz tego meczu został wyłoniony w losowaniu. Zwycięzcy meczów awansowali do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrały w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Pojedyncze mecze odbywały się także w II i III rundzie kwalifikacyjnej. Od II rundy kwalifikacji został wprowadzony podział na kwalifikacje mistrzów i niemistrzów. Zwycięzcy awansowali do III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrały w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. W III rundzie kwalifikacji i rundzie Play-off zwycięzcy meczów i dwumeczów awansowali do następnej rundy w Lidze Mistrzów a przegrani zagrały w następnej rundzie Ligi Europy. Runda Play-off odbywała się zgodnie z tradycją w systemie dwumeczów.

Runda wstępna 

Do startu w Rundzie wstępnej zostały uprawnione 4 drużyny. Runda została podzielona na półfinały i finał. W tej rundzie zespoły grały tylko jeden mecz. Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA. Losowanie tej rundy odbyło się 17 lipca 2020.

|-
!colspan=3|Półfinały rundy

|-
!colspan=3|Finał rundy

|}

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostały uprawnione 34 drużyny (1 z poprzedniej rundy), z czego 17 zostało rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|}

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny został podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 20 drużyn (w tym 17 zwycięzców I rundy), z czego 10 było rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych było 6 drużyn, z czego 3 były rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=3|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=3|Ścieżka ligowa

|}

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 12 drużyn (w tym 10 zwycięzców II rundy), z czego 6 było rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych było 8 drużyn (w tym 3 zwycięzców II rundy), z czego 4 było rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w rundzie play-off Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

|}

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany zostanie podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostało 8 drużyn (w tym 6 zwycięzców III rundy), z czego 4 było rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnionych zostało 4 drużyny (zwycięzcy III rundy), z czego 2 były rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 1 października 2020 roku w Nyonie. Do startu w fazie grupowej uprawnione były 32 drużyny (w tym 6 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz decyzją UEFA drużyny z Rosji i Ukrainy.
Wszystkie zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymały prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych było 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe, po dogrywce.
** Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.

Zakwalifikowane drużyny 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 14 grudnia 2020 roku. Zwycięzcy poszczególnych grup w fazy grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 14 grudnia 2020 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 16 i 17 lutego oraz 23 i 24 lutego 2021, a rewanże 9 i 10 marca oraz 16 i 17 marca 2021.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane były niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 19 marca 2021 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 6 i 7 kwietnia, a rewanże 13 i 14 kwietnia 2021.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 19 marca 2021 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 27 i 28 kwietnia, a rewanże 4 i 5 maja 2021.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2020/2021

CHELSEA F.C. DRUGI TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Hat-tricki

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2020/2021)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2020/2021)